Голубые горы — многозначный термин:
 Голубые горы — горы в Австралии.
 Голубые горы — горы в США.
 Голубые горы (Эред Луин) — вымышленные горы во вселенной Толкиена.
 «Голубые горы» — японский фильм 1949 года.

См. также 
 Голубой хребет — хребет в Аппалачах.
 «Голубые горы, или Неправдоподобная история» — советский (грузинский) фильм 1984 года.
 Блу-Маунтинс
 Нилгири
  — горы в Демократической Республике Конго.